Бешбармак — поширена в тюркських мовах назва, дослівно перекладається як «п'ять пальців». Найбільше відоме як назва м'ясної страви тюркських кочових народів. В інших мовах слово може мати інше значення або варіант написання (Бешпармак, бішбармак). 

Бешпармак — гірський хребет в Туреччині, відомий в середньовіччя та античний час як гора Латма (Латмос, Латрі, Латрос). 
Бешпармак — гірський хребет на острові Кіпр. 
Бешбармаг — гора в Азербайджані. 
Бешбармак — страва з кришеного м'яса.